Бои за Бахмут (укр. Бої за Бахмут) — боевые действия на территории города Бахмут и его окрестностей в рамках битвы за Донбасс. Город и его окрестности имеют важное стратегическое и моральное значение для обеих сторон.

Вероятно, эта битва была частью плана по окружению группировки ВСУ в Краматорске и Славянске. Однако после украинского контрнаступления в Харьковской области штурм Бахмута потерял первоначальный смысл. По мнению военных экспертов Майкла Кофмана и Роба Ли, выигранная битва за Северодонецк и Лисичанск нанесла ВС РФ больше вреда, чем осеннее поражение под Балаклеей, Изюмом, Купянском и Лиманом. Именно нерациональный расход российской стороной ресурсов в летних боях стал залогом успеха последовавшего наступления ВСУ.

По состоянию на начало 2023 года, по словам главы областной администрации Павла Кириленко, город разрушен более чем на 60 процентов.

Предыстория 
Во время вторжения России на Украину одной из ключевых целей вооружённых сил РФ был захват Донбасса и «освобождение» территорий ЛДНР. Так, за весну 2022 года ВС РФ смогли занять ряд крупных городов Луганской области и тем самым захватить все заявленные территории ЛНР, после чего внимание командования России сместилось в сторону Славянска, Бахмута и Соледара, что было заметно по пятикратному превосходству России в живой силе на этом участке фронта.

Начиная с 17 мая, российские войска начали массовые обстрелы Бахмута и его окрестностей, из-за чего ВСУ были вынуждены покинуть Попасную для укрепления своих позиций под Бахмутом, однако это также позволило ВС РФ продвинуться и занять трассу Бахмут-Лисичанск, создав угрозу окружения для войск Украины в районе Лисичанск-Северодонецк. Позже блокпост РФ на трассе был уничтожен, а к 30 мая начались бои за трассу Константиновка-Бахмут, что по сути дало возможность выйти к окраинам Бахмута и начать боевые действия за город. Весь июнь и июль бои шли около Бахмута, в том числе за контроль над трассами, ведущими в город.

Боевые действия

2022 

Боевые действия за город начались 1 августа, когда ВС РФ нанесли массированные удары по населённым пунктам южнее и юго-восточнее Бахмута, а также задействовали ДРГ вблизи города, по итогу чего на следующий день ВС РФ добились ограниченных успехов и незначительных продвижений вглубь позиций сил Украины, многократно усилив удары и обстрелы города, а также начав первые попытки выйти на юго-восточные окраины города.

4 августа в районе города действовало до 5-7 ударных БТГ РФ, приблизившись к городу на расстояние до 4-6 километров, а на следующий день продвинули фронт на расстояние до 5 километров от города, усиливая тяжёлые артиллерийские удары. 7 августа город был фактически полуокружён, когда ВС РФ смогли сформировать стабильную оборону к югу от города, а 8 августа усилились разведывательные действия России под Яковлевкой и Бахмутской у позиций ВСУ (15 километров на северо-восток от города), а также наступательные действия под Зайцево и Вершина (10 километров к юго-востоку от Бахмута), стремясь усилить полуокружения и сократить фронт.

9 августа, спустя девять дней с начала кампании, ВС РФ смогли в общем счёте продвинуться на 10 километров вглубь позиций ВСУ (в большей степени за счёт первых дней нападения), а также частично захватить Вершину, приблизившись на два километра (теперь удаление было в 13 км) к городу. На следующий день атаки ВС РФ шли со стороны Кодема (11 километров к юго-востоку от Бахмута) и Новолуганского (18 километров к юго-востоку от Бахмута), при этом успешно захватив Гладосово в 13 километрах от Бахмута, усиливая наступления с севера и юга, стараясь взять ВСУ в тиски.

12 августа ВС РФ не смогли успешно развить свою операцию по наступлению и с потерями были вынуждены отступать в районе Яковлевки, Кодемы, Вершины и Весёлой Долины (5 километров к юго-востоку от города), однако не отказываясь от дальнейших атак. Однако, по итогам потерь, всё большая часть войск формировались из насильно мобилизованных граждан ЛДНР, а имеющиеся части имели крайний низкий боевой дух, из-за чего примерно с середины августа основной силой для атаки стали силы ЧВК Вагнера, выполнив ключевую роль в укреплении существующих на тот момент позиций, заменяя отступающие части, не позволив фронту рухнуть или серьёзно пострадать, не давая возможность ВСУ контрнаступать, попутно захватив Клиновое, Новолуганск и углегорскую ТЭС.

18 августа ВС РФ начали продвижение по трассе Т1302 из Соледара, а также провели боевые действия под Владимировкой, параллельно ведя генеральное наступление из Покровского (10 км от Бахмута), повторно захватив Семигорье и продвигаясь от Клинового и Кодемы на юг к Бахмуту, в том числе начиная бои за трассу Т0513 Горловка-Бахмут, тем самым ведя наступление с трёх направлений: Горловка — юго-запад вдоль Т0513, Соледар — северо-восток вдоль Т1302, Клиново — Вершина — вдоль М-03 и Е40, на следующий день заняв Дачу.

К 21 августа наступательный лимит ВС РФ был исчерпан, и наступательный импульс окончательно выдохся, фактически так и не захватив новые значимые территории с момента начала кампании, тем самым показав неспособность сил РФ превращать тактические успехи в оперативные или стратегические. С конца августа большинство боёв имеют затяжной позиционный характер, а наибольшая активность проявляется лишь в артатаках и обстрелах, лишь заняв 6 сентября Кодему.

На конец сентября 2022 года бои продолжали иметь позиционный характер, а боевые действия шли вокруг Зайцево, Отрадовки, трассы Т0513 и Новомихайловки, с максимальным оперативным успехом в лице захвата Жованки.

27 октября ВС РФ восстановили контроль над цементным заводом. С этого момента Россия начала обстреливать город с использованием иранских дронов (450 единиц было выслано в РФ в середине октября). По данным CNN на 4 ноября, российские войска атаковали мебельную фабрику.

12 ноября российские войска заняли ЖД станцию в деревне Майорск на юго-востоке от Бахмута, а спустя сутки вся деревня перешла под контроль России.

2023 
В январе немецкое издание Spiegel со ссылкой на свои источники писало, что Федеральная служба разведки Германии (БНД) «встревожена из-за высоких потерь, понесенных украинской армией в боях за стратегически важный город Бахмут». По информации издания, служба внешней разведки проинформировала политиков по безопасности в Бундестаге на секретном совещании на этой неделе, что в настоящее время украинская армия ежедневно теряет в боях с россиянами трехзначное число солдат.

19 января стало известно, что российские войска захватили Клещиевку в ходе продолжающихся российских наступательных операций вокруг Соледара, Бахмута и Авдеевки.

В Вашингтоне считают, что Украина потратила значительные ресурсы на защиту города Бахмут, но существует высокая вероятность того, что русские в конечном итоге вытеснят украинцев из этого города, сказал американский чиновник в разговоре с изданием Reuters. Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника пишет, что Вашингтон порекомендовал Киеву вывести войска из Артемовска (украинское название — Бахмут).

В очередном отчёте от ISW заключается, что российские силы, вероятно, постепенно продвигаются вперёд в районе Бахмута. В отчёте Генштаба Украины предполагается, что российские войска могли продвинуться в западную часть Соли (к северо-востоку от Бахмута) для наступления на Васюковку и что российские войска могли также продвинуться к юго-западу от Бахмута в районе Клещеевка-Курдюмовка для наступления на Предтечино. Минобороны России дополнительно утверждало, что российские войска взяли под свой контроль населённый пункт Двуречье (8 км к северо-востоку от Бахмута), а российские военные блогеры утверждали, что бойцы группы Вагнера захватили Краснополевку (12 км к северо-востоку от Бахмута). На кадрах с геолокацией видно, что российские войска постепенно продвигаются в южной части Клещеевки (примерно в 8 км к юго-западу от Бахмута) и на юго-восточных окраинах самого Бахмута. Российский военный блогер заявил, что российские войска пытаются продвинуться из Дылеевки в Белую Гору (примерно в 20 км к юго-западу от Бахмута), вероятно намереваясь перерезать трассу Константиновка — Часов Яр — Бахмут.

29 января 2023 года ЧВК «Вагнер» заявил о захвате деревни Благодатное к северу от Бахмута.

12 февраля 2023 года ЧВК «Вагнер» заявил о захвате посёлка Красная Гора к северу от Бахмута.

14 февраля Reuters сообщил о сильных артиллерийских обстрелах Бахмута. По словам украинского губернатора Донецкой области Павла Кириленко, в городе совсем не осталось безопасных мест. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявил об усилении российской группировки и назвал это началом нового наступления России.

17 февраля 2023 года Пригожин заявил о полном занятии Парасковиевки силами ЧВК «Вагнер». Населенный пункт представляет ценность с военной точки зрения как пункт снабжения украинской стороны.

24 февраля 2023 года ЧВК «Вагнер» заявила о захвате сёл Берховка и Дубово-Васильевка к северо-западу от Бахмута.

25 февраля 2023 года ЧВК «Вагнер» заявила о захвате посёлка Ягодное к северу от Бахмута.

В начале марта снабжение ВСУ в Бахмуте было почти перекрыто: 3 марта на последней остававшейся дороге с твёрдым покрытием в посёлке Хромово был разрушен мост, и к Хромову подошли силы ЧВК «Вагнер». Доступны для снабжения только грунтовые дороги, соединяющие неповреждённые участки двух шоссе. 3 марта Евгений Пригожин записал видео с призывом к Владимиру Зеленскому вывести войска из почти окружённого Бахмута. Частичный отвод сил ВСУ из района Забахмутка был начат.

7 марта украинские силы провели контролируемое отступление, и 8 марта силы ЧВК «Вагнер» полностью заняли часть города к востоку от реки Бахмутка (Забахмутку).

По состоянию на 18 марта, ЧВК «Вагнер» контролировала около 70% территории Бахмута. 19 марта ВСУ провели контратаку к юго-западу от Ивановского, оттеснив российские силы от шоссе Т0504.

Фотографии

Оценки 
По мнению властей США, стремление ЧВК «Вагнера» захватить Бахмут продиктовано «одержимостью» основателя ЧВК Евгения Пригожина взять под контроль соляные и гипсовые месторождения в Донецкой области. Потери наёмников ЧВК Вагнера под Бахмутом представитель Белого дома оценивает в тысячу человек (данные только за один месяц — декабрь 2022 года).

27 января 2023 года Bloomberg привёл оценку официальных лиц США, согласно которой атаки России под Бахмутом истощили украинские силы, а также отвлекли войска и подорвали способность Киева проводить наступательные операции в других местах. По другим данным, оборона Бахмута позволила ВСУ отвлечь российские резервы с других направлений, что дало возможность отправить группу военнослужащих ВСУ на обучение наступательным действиям на базе Графенвор в Германии.

По мнению директора программы изучения России в CNA Майкла Кофмана, к концу января 2023 года российские войска понесли большие потери в боях за Бахмут, поскольку зачастую их бойцы сражались в пеших порядках без поддержки бронетехники. Потери Украины, как заметил эксперт, могут быть меньше, но более болезненными. По словам Кофмана, большая часть солдат, воюющих на стороне России за Бахмут, набраны из мест заключения, либо хуже подготовлены, чем военнослужащие с которыми РФ начинали вторжение. Украина же под Бахмут отправляла свои лучшие части, используя на основных оборонительных линиях национальную гвардию и другие хорошо подготовленные подразделения. По сути, приводит слова Кофмана The New York Times, Украина вынуждена была разменивать свои лучшие части в боях с менее подготовленными «расходуемыми» подразделения сил России. По мнению эксперта, это может стать препятствиям для украинского наступления в будущем.

В начале февраля 2023 года агентство Bloomberg со ссылкой на американских и европейских официальных лиц сообщило о том, что, возможно, вскоре Украине придётся вывести свои войска из Бахмута и подарить России символическую победу, чтобы собрать ресурсы для весеннего наступления на Юге.

19 февраля Die Welt опубликовало мнение военного аналитика центра Европейского совета по международным отношениям Густава Гресселя, который заявил, что украинские войска отступят из Бахмута точно также, как они вышли из находящейся рядом Красной Горы. Командующий гвардией ВС Австрии Маркус Рейснер в беседе с тем же изданием предположил, что с падением Бахмута рухнет и вторая линия украинской обороны, а ВСУ придется отступить на фронт Славянск—Краматорск. По мнению Маркуса, это была бы большая пропагандистская победа для России, сравнимая с её территориальными приобретениями лета предыдущего года.

7 марта журналист The Guardian Dan Sabbagh опубликовал у себя в Twitter информацию о том, что потери России в боях за Бахмут составили в 20-30 тыс. человек, соотношение раненых к убитым 3 к 1, сославшись на источники западных представителей на условиях анонимности. Официально информация не подтверждена. Схожую оценку — до 30 тыс. человек — дал британский военный аналитик Филип Ингрэм.

16 марта 2023 года New York Times сообщил, что Пентагон выразил обеспокоенность руководству Украины по поводу большого расхода боеприпасов под Бахмутом. По мнению американцев, это может поставить под угрозу запланированное весеннее контрнаступление. Определяющим оружием войны на Украине была названа артиллерия, включая гаубицы и минометы. Согласно приведенной оценке, из-за нехватки боеприпасов, у Украины будет лишь одна возможность для контрнаступления из-за нехватки артиллерийских боеприпасов. Союзники Украины столкнулись с невозможностью организовать поставки снарядов в достаточном количестве, поскольку собственные запасы в значительной степени истощены, а для организации производства в необходимом объеме потребуется значительное время. По словам издания, США предостерегли Украину от чрезмерного использования артиллерийских боеприпасов в Бахмуте. Другим негативным фактором, связанным с Бахмутом, были названы украинские потери, которые, согласно заявлениям официальных лиц, были названы очень серьезными. В публикации приводились свидетельства украинских военных, задействованных в защите Бахмута, жаловавшихся на нехватку зарядов для гаубиц и минометов.

Примечания

Ссылки 
 ВИДЕО  Битва за Бахмут. Как украинская армия держит оборону города. 9 января 2023

2022 год в Донецкой области
2023 год в Донецкой области
Бахмут
Бахмут
Бои за Бахмут
Группа Вагнера